USA
New Castle, település Delaware államban
New Castle, település Indiana államban
New Castle, település Kentucky államban
New Castle, település New Hampshire államban
New Castle, település Pennsylvania államban
New Castle, település Virginia államban

Lásd még
Newcastle (egyértelműsítő lap)